Harjasari (Bogor Selatan)
 Harjasari (Suradadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing